Landtagswahlkreis Paderborn steht für:

 Landtagswahlkreis Paderborn I
 Landtagswahlkreis Paderborn II